О’Донохью, О’Доноху () — ирландская фамилия. Известные носители:

 О’Донохью, Брендан (род. 1982) — ирландский профессиональный игрок в снукер.
 О’Донохью, Дэнни (род. 1980) — ирландский музыкант, фронтмен группы The Script.
 О’Донохью, Колин (род. 1981) — ирландский актёр телевидения, театра и кино.
 О’Доноху, Хуан (1762—1821) — испанский политический и военный деятель, последний вице-король Новой Испании (1821).

См. также 
 Донохью